Welzer o Welser, es un apellido y puede referirse a:

Welzer 

 Harald Welzer, (1958, Hannover) es un psicólogo social alemán.

Welser 

 Familia Welser, familia de banqueros de Augsburgo (Alemania) y una de las principales casas financieras de Europa en la primera mitad del .
 Franz Welser-Möst, (1960-) es un director de orquesta austriaco.